Die First Division 1968/69 war die 54. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum dritten Mal der Hibernians Paola.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Birkirkara und Gżira United die Absteiger FC Msida Saint Joseph und FC Qormi teil. Birkirkara war erstmals seit der Saison 1965/66 und Gżira erstmals seit der Saison 1964/65 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, Messepokal-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (internationale Wettbewerbe) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Playoff 2. Platz 
Der Teilnehmer für den Messestädte-Pokal wurde zwischen dem punktgleichen Zweiten und Dritten entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

196869
Fußballsaison 1968/69